Rhampsinitus (personage), personage uit Herodotus' boek Historiën II
Rhampsinitus (geslacht), een geslacht van hooiwagens